Broughton peut faire référence à :

Patronyme 

 Abelyn Broughton  (1983), rameuse américaine d'aviron
 Bruce Broughton (1945), un compositeur américain de musiques de films
 Elizabeth Throsby, (1807 - 1891), née Broughton, survivante australienne du massacre du Boyd de 1809.
 Jack Broughton (1704-1789), un champion de boxe anglaise à mains nues
 James Broughton (1913-1999),  un réalisateur, scénariste et acteur américain 
 John Broughton, un astronome australien
 Rhoda Broughton (1840–1920), une romancière galloise
 Robert Broughton (1917-2009) artiste d'effets spéciaux américain
 William Robert Broughton (1763-1822), navigateur anglais

Toponyme

Australie
 L'île Broughton, une île en Nouvelle-Galles du Sud.

Canada
 East Broughton, municipalité québécoise dans la municipalité régionale de comté des Appalaches.

États-Unis
 Broughton, un village du comté de  Hamilton dans l'Illinois.
 Broughton, un village dans le comté de Paulding, dans l'Ohio

Royaume-Uni 
 Broughton, village anglais situé dans le Buckinghamshire ;
 Broughton, village anglais situé dans le Cambridgeshire ;
 Broughton, Salford, Grand Manchester ;
 Broughton, une ville du nord-est du pays de Galles ;
 Broughton (Vale of Glamorgan), pays de Galles ;
 Broughton (Wrexham), pays de Galles ;
 plusieurs lieux en Angleterre : Broughton, Cumbria, , Broughton Mills, , Broughton-in-Furness ;
 , une ancienne baronnie aujourd'hui intégrée dans Édimbourg ;
 , village anglais situé dans le Lancashire.

Nouvelle-Zélande 
 L'île Broughton, dans l'archipel des Snares, en Nouvelle-Zélande.

Patronyme anglais
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme